Градо-Ха́баровский Успе́нский собо́р (Собо́р во и́мя Успе́ния Бо́жией Ма́тери) — первый каменный и один из крупнейших храмов Хабаровска. Собор был завершён строительством в 1886 году. В строительстве деятельное участие принимали инженер С. О. Бер, разработавший план храма и инженер-полковник В. Г. Мооро, под руководством которого проводилась постройка собора.

Здание было снесено на кирпичи в 1930 году, в 2002 году собор был восстановлен по новому архитектурному проекту.

История 

Средства на строительство собрал купец первой гильдии А. Ф. Плюснин. Закладка произошла в 1876 году, но, вследствие нехватки средств строительство храма началось только в 1884 году. Руководил строительством полковник В. Г. Мооро, а проект храма разработал гражданский инженер С. О. Бер. 16 декабря 1886 года собор был освящён епископом Камчатским, Курильским и Благовещенским Гурием (Буртасовским), тогда же прошла первая рождественская служба.

В 1891 году в честь приезда цесаревича Николая был построен придел, названный в честь Николая Чудотворца. В 1892 году собор был освидетельствован специальной комиссией.

В Успенском соборе был похоронен барон Андрей Николаевич Корф (1831—1893), первый Приамурский генерал-губернатор.

В 1894 году была поставлена временная деревянная колокольня и в соборе установили 185 пудовый колокол. В то же время собор обзавёлся первыми канделябрами. В 1895 году при соборе была построена церковно-приходская школа для мальчиков. В 1904—1905 годах построили два боковых придела, также была построена постоянная каменная колокольня, вместо прежней временной и расширен основной придел.

Разрушение и реконструкция 
В феврале 1930 года собор был закрыт, а в августе взорван. В 1937 году собор был окончательно снесён на кирпичи и для освобождения площади. Могила Корфа была уничтожена.

На месте собора были построены ворота парка .

Площадь перед парком получила название «Комсомольская площадь», от неё начиналась улица Карла Маркса. На Комсомольской площади в 1956 году поставлен памятник «Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке» (скульптор Файдыш-Крандиевский).

В 1994 году начались работы по восстановлению собора, для его постройки был выбран проект ГУП «Хабаровскгражданпроект». В 2000 году была осуществлена закладка здания. В 2001 году собор был окончательно достроен, но ещё год, до октября 2002 года, продолжались внутренние работы. Новый собор находится почти на том же месте, что и старый.

Комсомольская площадь сохранила прежнее название, однако территория вокруг Успенского собора именуется «Соборная площадь».

Архитектура собора 
Собор имеет пять куполов. Он был построен в русском стиле, однако имел эклектические черты.

Реконструкция собора в целом отличается от первого собора, однако имеет его элементы. В частности, формы арок и куполов нового собора были взяты со старого варианта.

Реликвии 
Во время строительства собора активно собирались пожертвования. Главным пожертвованием стала считающаяся чудотворной икона «Слово плоть бысть», заказанная купцом В. Ф. Плюсниным и его супругой. После реконструкции эта икона была возвращена в собор.

Также в новом соборе находится икона Тихвинской Божьей Матери, являющаяся одной из наиболее почитаемых икон собора.

Галерея

Примечания 
 Вторичные источники

 Архивы

Литература

Электронные публикации

Архивы 
 

Храмы Хабаровска
Хабаровск
Хабаровск
Здания и сооружения, заложенные в 1884 году
Хабаровск
1880-е годы в Хабаровском крае
Храмы, построенные в 1886 году в России